Bergträsket kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Bergträsket (Nederkalix socken, Norrbotten), sjö i Kalix kommun,  (17,1 ha)
Bergträsket (Råneå socken, Norrbotten), sjö i Bodens kommun,  (35,6 ha)
Bergträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 729484-175369), sjö i Älvsbyns kommun,  (23 ha)
Bergträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 729553-175327), sjö i Älvsbyns kommun, 
Bergträsket (Älvsby socken, Norrbotten, 730269-174315), sjö i Älvsbyns kommun,  (21,9 ha)
Bergträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 729859-169242), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (23,5 ha)
Bergträsket (Arvidsjaurs socken, Lappland, 730683-167080), sjö i Arvidsjaurs kommun,  (50,1 ha)

Naturreservat
 Bergträsket (naturreservat) – ett naturreservat i Kalix kommun

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn